Odivelas bezeichnet:

 Odivelas, Stadt im Distrikt Lissabon, Portugal
 Odivelas (Ferreira do Alentejo), Gemeinde im südportugiesischen Kreis Ferreira do Alentejo
 Odivelas (Fluss) Fluss in der Region Alentejo, Portugal